Grove (boschetto in lingua inglese) può indicare:

Geografia 
 Germania 
 Grove – comune dello Schleswig-Holstein
 Regno Unito
 Grove  – parrocchia civile del Nottinghamshire
 Grove  – parrocchia civile dell'Oxfordshire
 Stati Uniti d'America
 Grove  – città della Contea di Allegany, New York
 Grove  – città della Contea di Delaware, Oklahoma

Altro 
 Grove  – cratere lunare
 Grove Dictionary of Music and Musicians

Pagine correlate 
 Grove Street
 Groove (disambigua)